Сан Хосе дел Пинал има више значења:

 Сан Хосе дел Пинал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе дел Пинал (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику